Сезон 2016/2017 годов стал для ФК «Сассуоло» 4-м в главной итальянской футбольной лиге.

Команда 2016/17

Состав команды 
 Список игроков основного состава футбольного клуба «Сассуоло» в сезоне 2016/2017 годов.

Чемпионат Италии 2016/17 
Основная статья: Чемпионат Италии по футболу 2016/2017

Результаты матчей

Кубок Италии

Лига Европы УЕФА 2016/17

Третий квалификационный раунд

Раунд плей-офф

Групповой раунд

Примечания

Ссылки 
 ФК «Сассуоло» в сезоне 2016/17 на сайте bdfutbol.com

2016/2017
Сассуоло
Сассуоло